

Aziende 
 Manitou – azienda produttrice di carrelli elevatori

Geografia 
 Canada
 Manitou – paese a sud-ovest di Manitoba

 Stati Uniti d'America
 Manitou – città dell'Oklahoma
 Manitou Springs – centro abitato situato nella contea di El Paso dello Stato del Colorado.

Musica 
 Manitou – singolo dei Venom del 1984

Religione 
 Manitou – spirito soprannaturale o Dio, per alcuni popoli amerindi